Die Abkürzung DAGA steht für:

 Deutsche Jahrestagung für Akustik

Daga steht für:

 eine Insel in Äthiopien, sieh Daga (Insel)
 einen Distrikt in Bhutan, siehe unter Dagana (Distrikt)
 eine Sprache in Papua-Neuguinea, siehe Daga (Sprache)
 Daga (Stadt), Stadt im Goshi Gewog des Distrikt Dagana im Südwesten von Bhutan

Abkürzung